Die Japan Open 2022 im Badminton fanden vom 30. August bis zum 4. September 2022 im  Osaka Municipal Central Gymnasium in Osaka statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Viktor Axelsen (zurückgezogen)
 Kento Momota (1. Runde)
 Anders Antonsen (Halbfinale)
 Chou Tien-chen (Finale)
 Lee Zii Jia (1. Runde)
 Anthony Ginting (1. Runde)
 Jonatan Christie (2. Runde)
 Loh Kean Yew (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Akane Yamaguchi (Champion)
 Tai Tzu-ying (Halbfinale)
 An Se-young (Finale)
 Chen Yufei (Halbfinale)
 Carolina Marín (Viertelfinale)
 Nozomi Okuhara (zurückgezogen)
 P. V. Sindhu (zurückgezogen)
 Ratchanok Intanon (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (2. Runde)
 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (1. Runde)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (2. Runde)
 Lee Yang / Wang Chi-lin (2. Runde)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Viertelfinale)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (zurückgezogen)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Finale)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Halbfinale)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (zurückgezogen)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (1. Runde)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (Halbfinale)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (1. Runde)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Viertelfinale)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Viertelfinale)
 Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Halbfinale)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Champions)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Finale)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Halbfinale)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (2. Runde)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Viertelfinale)
 Mark Lamsfuß / Isabel Lohau (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2022
Badminton 2022
Sportveranstaltung in Osaka